Isla El Venado kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Isla El Venado, Tamaulipas, 
 Isla El Venado, Sonora,

Nicaragua 

 Isla El Venado, Nicaragua, ö, 

Robotskapade Mexikoförgreningar